

Сидоровське сільське поселення — сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Сидоровське сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел